Marcos (automerk), een Brits automerk
Marcos (Ilocos Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Ilocos Norte

Personen met de achternaam Marcos
Ferdinand Marcos, de tiende Filipijnse president;
Imelda Marcos, de vrouw van Ferdinand Marcos;
Ferdinand Marcos jr., Filipijns politicus en de zoon van Ferdinand en Imelda Marcos;
Imee Marcos, Filipijns politicus, TV-presentatrice en dochter van Ferdinand en Imelda Marcos.